Balthazar est un nom propre ou plus rarement commun, qui désigne notamment :

Saints et personnages bibliques 
 Balthazar, nom traditionnel d'un des rois mages, célébré à la date du 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Il représente l'Afrique et fit don de la myrrhe au Christ.
 Balthazar, un personnage de l’Ancien Testament, roi de Babylone qui apparaît dans le livre de Daniel.
 Balthazar de Torres (°1563 - †1626), bienheureux,  espagnol né à Grenade, un des 87 martyrs de la grande persécution à Nagasaki au Japon ; fêté le 20 juin.

Patronyme 

 André Balthazar (1934-2014), poète et éditeur belge
 Flore Balthazar (1981-), autrice de bande dessinée
 Herman Balthazar (1938-), historien belge.
 Nic Balthazar (1954-) : réalisateur belge, fils de Herman Balthazar.
 Jean-Michel Balthazar (1967-) : comédien belge

Prénom

Littérature 
 Balthazar, deuxième partie du Quatuor d'Alexandrie, est un roman de Lawrence Durrell.
 Le festin de Balthazar
 Balthazar, une revue de cinéma parue de 1995 à 2003.

Musique 
 Balthazar de Beaujoyeulx [Beaujoyeux] (en italien Baldassarino da Belgioioso [Baltazarini]), violoniste et chorégraphe français, d'origine italienne.
 Belshazzar, oratorio anglais de Georg Friedrich Haendel (1744/1745).
 Baltazar, oratorio de Giacomo Carissimi (vers 1605- 1674).
 Balthazar, groupe de rock alternatif belge chantant en anglais.
 Troy Von Balthazar, auteur-compositeur-interprète américain.

Théologie 
 Hans Urs von Balthasar, théologien suisse

Œnologie 
 Balthazar, bouteille en verre faite pour contenir l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl soit 12 l.

Cinéma 
 Balthazar, film français de Pierre Colombier réalisé en 1937, avec Jules Berry ;
 Balthazar, court métrage belge de Christophe Fraipont en 1994 ;
 Au hasard Balthazar, film français de Robert Bresson en 1966 ;
 Balthazar, revue de cinéma (1995-2003).

Télévision 
 Balthazar, série télévisée française créée par Clothilde Jamin et Clélia Constantine (2018).
 Professeur Balthazar, un dessin animé croate ;
 Balthazar, un démon interprété par Julian McMahon dans la série Charmed ;
 Balthazar, un démon gras qui trône dans un bassin dans la série Buffy contre les vampires ;
 Balthazar, un ange de la série télévisée Supernatural.

Médecine 
 Règle de Balthazar, ou méthode des incapacités restantes, pour l'évaluation du taux d'incapacité (en médecine du travail).

Personnage de fiction 
 Balthazar Picsou, personnage de l'univers des canards créé en 1947.
 Balthazar, personnage de la série télévisée d'animation Wakfu.

 Balthazar Blake, personnage du film Disney [L’apprentie sorcier].
Balthazar (Littérature), un personnage de littérature jeunesse, dans des ouvrages éducatifs destinés notamment à aider les enfants à apprendre à lire dans l'approche de Maria Montessori.

Références

Voir aussi 
 Voir : 
 Jacques Balthazar Brun de Sainte-Catherine (1759-1835), ingénieur constructeur de marine.